Сезон 2012/2013 — 5-ый сезон в составе Континентальной хоккейной лиги для белорусского хоккейного клуба Динамо-Минск. Команда выступает в Дивизионе Тарасова Западной конференции КХЛ.

Руководство и состав 
Главный тренер:
  Александр Андриевский
Старший Тренер:
  Евгений Попихин
Тренер Вратарей:
  Петр Ярош
Тренер по Физподготовке:
  Брендон Бови

Состав 

|}

Предсезонные матчи

Регулярный Чемпионат КХЛ

Кубок Надежды

См. также 
Хоккейный клуб Динамо-Минск 
Сезон КХЛ 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Сезоны ХК «Динамо» Минск
Динамо Минск